Osoby o nazwisku Cimino:
 Michael Cimino − amerykański reżyser i scenarzysta filmowy
 Halina Cimino − polska filolog , łączniczka polskiego podziemia, podejrzana o współpracę z Gestapo

Inne:
 Soriano nel Cimino – miejscowość i gmina we
Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Viterbo